

Patronyme
 Barbara Cabrita, (1982- ),  est un mannequin et actrice franco-portugaise.
 Fernando Cabrita, (1923-1992),  fut un footballeur puis entraîneur portugais.
 Pedro Cabrita-Reis, (1956- ), est un artiste portugais.

Homonymie
Homonymie de patronyme